Рохан Бопанна и Даниэль Нестор — победители турнира.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Полуфинал)

<li>  Вашек Поспишил /  Эдуар Роже-Васслен ''(Первый раунд)
<li> ''' Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Титул)

Основной турнир

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2015